Sveinung Kirkelund (ur. 21 września 1960) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Heradsbygda IL.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1960